Computador pessoal (em inglês: personal computer)
Partido Comunista
Parsec — unidade usada para medir distâncias entre estrelas cujo símbolo é pc
Paulo César Farias, empresário brasileiro, conhecido como PC Farias
Paulo César Gusmão, treinador de futebol
PC Siqueira, YouTuber
Poder constituinte

Desambiguações de siglas